Peter Kofod Anker Schousboe (1766-1832), botanique danois ;
 Flemming Kofod-Svendsen (1944), homme politique danois ;
 Jeppe Kofod (1974), homme politique danois ;
 Peter Kofod Poulsen (1990), homme politique danois ;
 Magnus Kofod Andersen (1999), footballeur danois.